Клементе Рејес 2. Сексион има више значења:

 Клементе Рејес 2. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Клементе Рејес 2. Сексион, Кантемок (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику